Dapper steht für:
 Dapper Labs, Blockchain- und Spieleentwickler

Dapper ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Dapper (1863–1937), ein deutscher Internist und Kurarzt
 Olfert Dapper (1636–1689), niederländischer Mediziner, Geograf und Historiker

Siehe auch:
 Tapper (Begriffsklärung)